Андре Резенде Са (; родился 6 мая 1977 года в Белу-Оризонти, Бразилия) — бразильский профессиональный теннисист; полуфиналист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2007); победитель 11 турниров ATP в парном разряде; чемпион теннисного турнира Панамериканских игр в парном разряде.

Общая информация 
Андре в теннисе с восьми лет, придя в этот вид спорта вслед за старшим братом — Винисиусом. Их отец — Жозе — ныне является менеджером младшего сына.

В юношеские годы бразилец совмещал занятия теннисом с занятиями баскетболом, входя в команду академии Ника Боллетьери на позиции атакующего защитника.

Спортивная карьера 
Начало карьеры.
Профессиональную карьеру Са начал в 1996 году. Первых титулов на турнирах цикла «фьючерс» и серии «челленджер» добивается в 1997 году. В августе того года в парном разряде он дебютировал на турнирах серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате США. В сентябре Андре впервые сыграл в сборной Бразилии в отборочных раундах Кубка Дэвиса. В октябре Са дошел до четвертьфинала турнира АТП в Мехико. В 1998 году бразилец выигрывает три «челленджера» в одиночном разряде и дебютирует в основной сетке Уимблдонского турнира. В парном разряде в феврале 1998 году ему впервые удается выйти в финал турнира АТП в Сан-Хосе, где он выступил в альянсе с Нельсоном Аэртсом.

В 1999 Са побеждает ещё на трех турнирах серии «челленджер». В феврале 2000 он доходит до полуфинала турнира АТП в Мемфисе, что позволяет бразильцу впервые попасть в первую сотню одиночного рейтинга. В том же месяце он сыграл в 1/4 финала в Делрей-Бич. В феврале 2001 года Са сыграл в парном финале турнира в Боготе в партнёрстве с Гленном Вайнером. В апреле он победил на «челленджере» в Калабасасе, а в июне в Салвадоре. Бразилец в паре с Вайнером вышел в финал турнира в Ньюпорте в июле. В сентябре Са выигрывает первый парный титул АТП на турнире в Гонконге совместно с Карстеном Брашом. Там же он пробился в полуфинал одиночных соревнований.

В феврале 2002 года Са смог выйти в четвертьфинал турнира в Делрей-Бич. Летом на Уимблдонском турнире он добивается наивысшего результата в карьере в одиночных разряде. Андре сумел выйти в четвертьфинал. После Уимблдона он сыграл в 1/4 финала на грунтовом турнире в Амерсфорте и вышел в финал парных соревнований с Алешандри Симони. В августе Са достиг пикового в своей карьере места в одиночном рейтинге. Он смог стать 55-й ракеткой мира. В сентябре у себя на родине на турнире в Коста-ду-Сауипе Андре вышел в четвертьфинал, а в парном разряде в дуэте со знаменитым соотечественником Густаво Куэртеном добрался до финала. С 2003 года основные успехи бразильца связаны с выступлениями в парном разряде. В июле 2003 года Са вышел в парный финал турнира в Амерсфорте с Крисом Хаггардом.

2004-11.
В январе 2004 года Са вместе с Флавио Саретта выходит в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В августе их дуэт принял участие Олимпийских играх, которые проводились в Афинах, где они проиграли на стадии второго раунда. В октябре Са смог одержать победу на «челленджере» в Колледж-Стейшене. Последнюю победу в карьере на турнирах серии «челленджер» он одержал в июле 2005 года в Кампус-ду-Жордау, где в финале обыграл молодого Хуана Мартина дель Потро.

В начале мая 2007 года Са в паре с Марсело Мело побеждает на грунтовом турнире в Эшториле. В этом же году они сумели выйти в полуфинал на Уимблдонском турнире и четвертьфинал Открытого чемпионата США. В феврале 2008 года Мело и Са выиграли парный приз турнира в Коста-ду-Сауипе. Следующую совместную победу бразильский дуэт одержал в мае на грунтовом турнире в Пёрчах-ам-Вёртерзе. В июне они сыграли в финале турнира на траве в Лондоне. В августе Мело и Са выступили на Олимпийских играх, которые проводились в Пекине. В ходе парного Олимпийского турнира бразильцы во втором раунде проиграли представителям Индии Махешу Бхупати и Леандеру Паесу. После Олимпиады Мело и Са выиграли титул на турнире в Нью-Хэйвене. По итогам сезона 2008 года Са вошёл в Топ-20 теннисистов-парников.

В феврале 2009 года Мело и Са вышли в финал турнира в Делрей-Бич. В мае бразильская пара одержала победу на турнире в Кицбюэле. В июне на турнире в Лондоне Мело и Са смогли выйти в финал. Следующего выхода в финал на турнирах АТП пришлось ждать более полтора года. В феврале 2011 года вместе с Франко Феррейро он вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе. В августе их пара сыграла в решающем матче турнира в Кицбюэле. Первого за два года титула АТП Са добился в сентябре на турнире в Меце, где выступил в команде с Джейми Марреем.

2012-18.
В феврале и начале марта 2012 года Са в паре с Михалом Мертиняком трижды подряд достигал финала турниров АТП: в Сан-Паулу, Буэнос-Айресе и Делрей-Бич. Следующего финала их дуэт добился в июле на турнире в Штутгарте. Вновь выиграть титул на основных турнирах ассоциации Андре получилось уже в начале 2015 года. В паре с Яркко Ниеминеном он одержал победу в Буэнос-Айресе. В июне того же года совместно с австралийцем Крисом Гуччоне он завоевал парный трофей в Ноттингеме. В июле на турнире в Умаге Са завоевал свой десятый титул АТП, выиграв его с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом. В начале октября Гуччоне и Са смогли выйти в финал турнира в Шэньчжэне.

В следующий совместный финал они попали в апреле 2016 года на турнире в Бухаресте. В июне Гуччоне и Са вышли в финал турнира на траве в Лондоне. В августе Са у себя на родине сыграл на Олимпийских играх, которые прошли в Рио-де-Жанейро. В парном турнире, выступая в альянсе с Томасом Беллуччи, он завершил выступления во втором раунде. На Открытом чемпионате США в том году Гуччоне и Са смогли выйти в четвертьфинал. В марте 2017 года Са смог выиграть на турнире в Сан-Паулу в партнёрстве с Рожериу Дутрой да Силвой. В июне Андре в команде с известным парником Махешом Бхупати смог достичь финала турнира в Истборне. В 2018 году Са завершил спортивную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (23)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров ATP в парном разряде (30)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (19)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (64)

Победы (39)

Поражения (25)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Бразилии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года